Sandonatesi – abitanti di San Donato (Lamon)
Sandonatesi – abitanti di San Donato (Orbetello)
Sandonatesi – abitanti di San Donato (Santa Maria a Monte)
Sandonatesi – abitanti di San Donato (Tagliacozzo)
Sandonatesi – abitanti di San Donato Milanese
Sandonatesi – abitanti di San Donato Val di Comino
Sandonatesi – abitanti di San Donato di Lecce
Sandonatesi – abitanti di San Donato di Ninea
Sandonatesi – abitanti di San Donà di Piave